</noinclude>

Джей-лига 1 2022 — 30-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начался 18 февраля и завершился 5 ноября 2022 года. Седьмой раз чемпионат выиграл Йокогама Ф. Маринос.

Титул второй раз подряд защищал Кавасаки Фронтале, занявший второе место.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном
В прошлом сезоне в лигу J2 2022 года было переведено четыре команды вместо двух из-за последствий, связанных с пандемией COVID-19, что привело к принятию решения о невылете в сезоне 2020 года, в результате чего количество команд увеличилось до 20. Это были Токусима Вортис, Оита Тринита, Вегалта Сэндай и Йокогама.

Две команды были переведены из Лиги J2 2021 года: Джубило Ивата, который выиграл титул и вернулся в J1 после двухлетнего отсутствия, и Киото Санга, занявший второе место, вернувшись в J1 после 11 сезонов.

Команды

Команды

Таблица

Матчи

Стыковые матчи J1 Лига — J2 Лига 
Стыковой матч между 16-ой командой первой Джей-лиги и победителем плей-офф второй Джей-лиги проводится в один круг. В случае ничьи в течение 90 минут победа присуждается команде, выше по рангу, в данном случае клубу первой лиги. 

Один матч

Примечания

Ссылки
Meiji Yasuda J1 League, J.League Data Site

2022
Спорт в Японии в 2022 году
2022
Футбол в Азии в 2022 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022